Асенов (женската форма: Асенова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Асенов
 Адриан Асенов (р. 1973) – български политик
 Асен Асенов (р. 1960) – български икономист и политик
 Асен Асенов (географ) (р. 1960) – български географ
 Воймир Асенов (1939 – 2013) – български писател
 Даниел Асенов (р. 1997) – български боксьор
 Димитър Асенов (р. 1981) – български хандбалист
 Драгомир Асенов (1926 – 1981) – литературен псевдоним на българския писател Жак Нисим Меламед
 Йордан Асенов (1869 – 1936) – български революционер
 Камен Асенов (р. 1980) – български куклен и озвучаващ актьор
 Кръстьо Асенов (1877 – 1903) – български революционер
 Любомир Асенов (р. 1979) – български спортен фотограф
 Максим Асенов (1928 – 1995) – български поет, публицист и драматург
 Никола Асенов (р. 1983) – български футболист
 Светослав Асенов (р. 1990) – български футболист
 Асенова
 Венка Асенова (1930 – 1986) – българска шахматистка
 Златка Асенова (р. 1922) – български скулптор

Вижте също 
 Асенов (квартал)
 Голямо Асеново – село в Южна България
 Малко Асеново – село в Южна България

Български фамилни имена